У́лица Джандо́сова () — название улиц населённых пунктов республики Казахстан в честь казахского политического деятеля Ураза Джандосова. 

 Улица Джандосова — в городе Алма-Ата
 Улица Джандосова — в городе Астана
 Улица Джандосова — в городе Шымкент